Фицморис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фицморис, Джек (род. 1928) — английский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Фицморис, Джордж (1885—1940) — американский продюсер и режиссёр.

Составные фамилии